Gmeiner ist der Familienname folgender Personen:

 Ella Gmeiner (verh. Gmeiner-Klein; 1874–1954), deutsche Mezzosopranistin
 Eugen Gmeiner (1927–1977), kanadisch-österreichischer Organist
 Fabian Gmeiner (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Franz Xaver Gmeiner (1752–1828), österreichischer Philosoph, Theologe, Kirchenhistoriker und Kirchenrechtler
 Hermann Gmeiner (1919–1986), österreichischer Pädagoge und Gründer der SOS-Kinderdörfer
 Hermann Friedrich Gmeiner (1870–1918), deutscher Veterinärmediziner und Hochschullehrer
 Johann Gmeiner (1904–1978), österreichischer Politiker (SPÖ) 
 Josef Gmeiner (1904–1948), deutscher Jurist, Gestapobeamter und SS-Führer
 Josef Anton Gmeiner (1862–1927), österreichischer Mathematiker
 Jürgen Gmeiner (* 1978), österreichischer Fußballspieler
 Klaus Gmeiner (* 1932), österreichischer Hörfunk- und Theaterregisseur
 Lula Mysz-Gmeiner (1876–1948), österreichisch-ungarische Kammersängerin und Gesangspädagogin
 Manfred Gmeiner (* 1941), deutscher Eishockeyspieler
 Michael Gmeiner (* 1985), österreichischer Skirennläufer
 Paul Gmeiner (1892–1944), deutscher Politiker (KPD) und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

Gmeiner bezeichnet außerdem:
 Gmeiner-Verlag, deutscher Verlag

Siehe auch:
 Gmeyner
 Gemeiner